Lobería (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Lobería (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië